Martina est à la fois un nom propre et un nom commun qui désigne notamment :

Prénom 
 Un prénom féminin (voir Martina).

Patronymes 
 Javier Martina (né en 1987), footballeur curacien.
 Cuco Martina (né en 1989), footballeur néerlandais et curacien.

Toponymes 
 Martina, localité suisse de Basse-Engadine du canton des Grisons, appartenant à la commune de Tschlin, qui a fusionné avec la commune de Ramosch pour donner la commune de Valsot. Elle est la frontière entre l'Autriche et la Suisse.  Son nom autrichien est Martinsbruck.

Musique 
 Martina, album du groupe Africando (2003).

Homonymie de patronyme